Origin —en español: “Origen”— puede hacer referencia a:

Origin (serie de televisión), serie original de Youtube
Origin, álbum de Evanescence;
 «Origin», canción de Evanescence;
 Origin, álbum de Borknagar;
 Origin Systems, desarrollador de videojuegos (1983-2004);
 Origin, software para Windows para descargar videojuegos desarrollado por Electronic Arts;
 Origin Game Fair, convención de videojuegos que tiene lugar cada año en Columbus (Ohio, Estados Unidos);
 Origin, manga escrito y dibujado por Boichi.